Beras ist der Familienname folgender Personen:

 Freddy Beras-Goyco (Freddy Beras-Goico; 1940–2010), dominikanischer Fernsehproduzent
 Milagros Beras Dalmasí (1945–1996), dominikanischer Pianist und Musikpädagoge
 Octavio Antonio Beras Rojas (1906–1990), Erzbischof von Santo Domingo

Siehe auch:
 Bera